Фрає́р-е-Шатеб'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на схід від Парижа, 75 км на північний схід від Безансона, 45 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 472 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1301,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фраєр-е-Шатеб'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фраєр-е-Шатеб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона